Williamsfield kan syfta på följande platser:

Jamaica 

 Williamsfield (ort i Jamaica), Parish of Manchester,

USA 

 Williamsfield (ort i USA), Illinois, Knox County, 

Robotskapade Jamaicaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar